

Patronyme
 Pierre Lefol, (1852-1918),  était un homme politique français.
 Étienne Nicolas Lefol, (1764-1840),  était un militaire français.
 Éric Lefol, (1960-2012),  était un ancien footballeur professionnel français.
 Georges Lefol, (1913-1988), était un militaire français qui fut un as de l'aviation au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Personnages de fiction
Yann Lefol

Homonymie
Homonymie de patronyme